Masquefa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Masquefa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Masquefa (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar